Baki – lud afrykański
 Baki – cmentarz w Medynie
 Baki – miasto w Somalii
 Baki – postać mangi
 baki – część brody